Telochurus är ett släkte av fjärilar. Telochurus ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tofsspinnare
Telochurus